Als Palazzo dei Priori werden folgende Gebäude in Italien bezeichnet:

 Palazzo dei Priori (Perugia)
 Palazzo dei Priori (Todi)
 Palazzo dei Priori (Viterbo)
 Palazzo dei Priori (Volterra)

Palazzo dei Priori ist der alte Name des
 Palazzo Vecchio in Florenz